Korndorf bezeichnet

 Nikolai Sergejewitsch Korndorf (1947–2001), einen russischen Komponisten

sowie die früheren Ortsnamen
 Słomowo, Gemeindeteil der Gmina Września, Wojewodschaft Großpolen
 Kuropas, Gemeindeteil der Gmina Korfantów, Wojewodschaft Oppeln